В парному розряді жіночого тенісного турніру Clarins Open 1991, що проходив у рамках Туру WTA 1991, Петра Лангрова і Радка Зрубакова виграли титул, у фіналі перемігши пару Алексія Дешом і Жулі Алар 6–4, 6–4.

Сіяні пари 

 Лаура Гарроне /  Мерседес Пас (чвертьфінал)
 Ізабель Демонжо /  Кончіта Мартінес (півфінал)

 Петра Лангрова /  Радка Зрубакова (чемпіонки)
 Крістін Годрідж /  Рейчел Макквіллан (чвертьфінал)

Основна сітка

Посилання 

Clarins Open